RF8: un tipo di motore diesel per autobus prodotto dalla Nissan Motor
RF8: un modello di chitarra folk prodotto dalla fabbrica americana Alvarez Guitars.
RF-8 (in cirillico:РФ-8): aeroslitta militare sovietica costruita dalla GAZ, nota anche come RF-8-GAZ-98 o semplicemente GAZ-98;
RF-8: nome della versione da ricognizione del caccia navale Vought F-8 Crusader.